Ортотрихум () — род мохообразных мхов семейства Ортотриховые (Orthotrichaceae). Распространен по всему миру. В род включены около 125 видов.

Виды 
Часть видов (из США):
 Orthotrichum affine
 Orthotrichum alpestre
 Orthotrichum anomalum
 Orthotrichum bartramii
 Orthotrichum bolanderi
 Orthotrichum casasianum
 Orthotrichum consimile
 Orthotrichum crassifolium
 Orthotrichum cupulatum
 Orthotrichum diaphanum
 Orthotrichum epapillosum
 Orthotrichum exiguum
 Orthotrichum fenestratum
 Orthotrichum flowersii
 Orthotrichum gymnostomum
 Orthotrichum hallii
 Orthotrichum holzingeri
 Orthotrichum keeverae
 Orthotrichum laevigatum
 Orthotrichum lyellii
 Orthotrichum obtusifolium
 Orthotrichum ohioense
 Orthotrichum pallens
 Orthotrichum pellucidum
 Orthotrichum praemorsum
 Orthotrichum pulchellum
 Orthotrichum pumilum
 Orthotrichum pusillum
 Orthotrichum pylaisii
 Orthotrichum rivulare
 Orthotrichum rupestre
 Orthotrichum scanicum
 Orthotrichum sordidum
 Orthotrichum speciosum
 Orthotrichum stellatum
 Orthotrichum strangulatum
 Orthotrichum truncato-dentatum

Примечания

Ссылки 
 Orthotrichum

Мохообразные